Sexy – termine inglese indicante una persona dotata di attrattività fisica
 Sexy – romanzo di Joyce Carol Oates
 Sexy – film-documentario del 1962 diretto da Renzo Russo
 Sexy – in matematica è un particolare tipo di coppie di numeri primi
 Sexy – singolo dei French Affair del 2001
 Sexy – EP di Vjerka Serdjučka del 2020